In Toscana nei toponimi la parola "Trinità" è quasi sempre pronunciata "Trìnita" (dal latino Trinitas).

A Firenze
Basilica di Santa Trinita
Piazza Santa Trinita
Ponte Santa Trinita

A Prato
Porta Santa Trinita
Via Santa Trinita